Der Helvetia-Cup 1999 im Badminton fand in Lisburn statt. Es war die 24. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1999
Badminton 1999
Badmintonwettbewerb in Lisburn
County Antrim